Шохакат — село в Гехаркуникской области, на востоке Армении.
 «Шогакат» — общенациональный армянский церковный телеканал.